Tuomi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Henri Tuomi (né en 1982), joueur finlandais de volley-ball
 (né en 1958), auteur finlandais, spécialiste de l'Internet
 (né en 1989), joueur finlandais de football
 (1882-1958), homme politique finlandais
 (1924-1989), actrice finlandaise de télévision et film
 (né en 1985), joueur finlandais de squash
, astronome finlandais
 (né en 1951), diplomate finlandais
 (1919-1949), acteur finlandais
 (née en 1996), joueuse finlandaise de tennis

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois